Sannäs kan syfta på:
 Sannäs – en småort i Tanums kommun i Bohuslän och Västra Götalands län
 Sannäs municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle i Tanums landskommun
 Sannäs kapell – en kyrkobyggnad i Sannäs, Tanums församling
 Sannäs, Hudiksvalls kommun – en by i Delsbo socken
 Sannäs, Borgå – en by i Borgå
 Sannäs, Karis – en by i Karis